Raiko bzw. Raikō steht für:

 Raikō, anderer Name von Raijin, japanischer Donnergott
 Raiko (Band), japanische Popgruppe
 RAIKO, japanischer Satellit
 Minamoto no Raikō, legendärer Bogenschütze, siehe Minamoto no Yorimitsu
 Raiko, Variante von Raik (Name), männlicher Vorname